Плескач — круглий, плескатий хліб, також будь-який предмет плескатої форми.

Прізвище 
 Плескач Марія Тихонівна (1904—2000) — колгоспниця, ланкова, Герой Соціалістичної Праці.
 Плескач Сергій Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Плескач-Стиркіна Світлана Павлівна (* 1949) — радянська і російська легкоатлетка, біг на середні дистанції.

Література 
 Плескач — оповідання українського письменника, журналіста, поета та кіносценариста Євгена Гуцала. 
 Плескачик — казка за народним сюжетом письменниці Наталі Забіли у її книжці для дітей «Під дубом зеленим», що вийшла в 1954 році.

Танець 
 Плескач — український народний парний танець.

Див. також 
 Плескачі — село в Україні, у Бориспільському районі Київської області.
 Картопляні плескачі — тоненькі млинці з картопляного тіста.